Myslovitz – debiutancki album zespołu Myslovitz, wydany w 1995 roku. Zawiera 11 utworów. Płyta wyraźnie jest podzielona na dwie części. Pierwsze 6 utworów utrzymanych jest w konwencji pop-rockowej, a następne to w większości psychodeliczne ballady. Część utworów śpiewanych jest na dwa głosy.

Lista utworów

Reedycja 2018

Skład 
 Artur Rojek - śpiew, gitara
 Wojtek Kuderski - perkusja
 Jacek Kuderski - gitara basowa, śpiew
 Wojtek Powaga - gitara

Wykonawcy 
 muzyka: Myslovitz
 słowa: Myslovitz (oprócz utworów 5, 10)

utwór nr 5 - słowa Marek Jałowiecki
utwór nr 10 - Marcin Bongo Porczek

Przypisy 

Albumy Myslovitz
Albumy muzyczne wydane w roku 1995